Högboda kan syfta på:

 Högboda – en tätort i Boda distrikt i Kils kommun
 Högboda station –  en järnvägsstation
 Högboda gård – en småort i Boda socken i Kils kommun
 Högboda (naturreservat) – ett naturreservat i Åtvidabergs kommun